Вальфе́н-сюр-Валу́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Безансона, 34 км на південь від Лонс-ле-Соньє.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1-1-2018 Вальфен-сюр-Валуз і Вобль було об'єднано в новий муніципалітет Вобль-Вальфен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вальфен-сюр-Валуз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вальфен-сюр-Валуз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жура

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жура